Le palais présidentiel peut faire référence au :
 Palais présidentiel de Zagreb en Croatie ;
 Palais présidentiel d'Athènes en Grèce ;
 Palais présidentiel au Laos ;
 Palais présidentiel de Sao Tomé-et-Principe, à São Tomé
 Palais présidentiel d'Helsinki en Suède ;
 Palais présidentiel de Taipei à Taïwan ;
 Palais présidentiel d'Ankara en Turquie ;
 Palais présidentiel d'Hanoï au Viêt Nam.

Voir aussi 
 Résidence d'État